Belofte van het jaar (basketbal België)
 Jonge Profvoetballer van het Jaar